Se llama redoble a un toque de tambor vivo y sostenido que imita un sonido rotatorio.

En el ámbito militar, el redoble es uno de los toques de guerra y se ha utilizado para anunciar el inicio de un movimiento, una evolución, etc. con objeto de llamar la atención de los oficiales y de la tropa.

Referencias

Enlaces externos 

Tambores
Música militar